Ultra
Ultra (álbum)
Ultra Records
Grupo Ultra
Pico ultraproeminente

Veja também
Ultras

Desambiguação